Ку́зин (Ку́зина) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Кузин, Алексей Николаевич (1923—1982) — Герой Советского Союза.
 Кузин, Андрей Вячеславович (род. 1978) — российский регбист.
 Кузин, Андриан Тимофеевич (1895 — после 1955) — советский военачальник, полковник.
 Кузин, Борис Сергеевич (1903—1973) — учёный-биолог.
 Кузин, Валентин Егорович (1926—1994) — советский хоккеист.
 
 Кузин, Василий Фёдорович (1931—2020) — российский учёный.
 Кузин, Виктор Фёдорович (род. 1926) ― советский и российский живописец.
 
 Кузин, Денис Валерьевич (род. 1988) — казахстанский конькобежец.
 
 Кузин, Евгений Васильевич (1933—2012) — советский режиссёр документального кино.
 
 Кузин, Илья Николаевич (1919—1960) — Герой Советского Союза.
 Кузин, Константин Витальевич (род. 1969) — российский бизнесмен и политик.
 Кузин, Лев Тимофеевич (1928—1997) — доктор наук.
 Кузин, Марко (род. 1985) — итальянский баскетболист.
 
 
 Кузин, Олег Сергеевич (род. 1953) — российский государственный и общественный деятель.
 Кузин, Павел Константинович (род. 1958) — российский музыкант.
 Кузин, Пётр Кузьмич (1927—1998) — тракторист, Герой Социалистического Труда.
 
 Кузин, Юрий Владимирович (род. 1962) — российский режиссёр-постановщик, сценарист, продюсер.



См. также 
 
 Роже Кузине

Примечания